Filippi, plaats in Noord-Macedonië
 Maria De Filippi, Italiaans tv-presentator & -producent
 Philippi (West Virginia), plaats in West Virginia